Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Medibank International) van 2010 vond plaats van 10 tot en met 15 januari 2010 in de Australische stad Sydney. Het was de 118e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Sydney 2010. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

In het enkelspel won de als vijfde geplaatste Russin Jelena Dementjeva het toernooi nadat ze in de finale de nummer een van de wereld Serena Williams in twee sets versloeg. Eerder in het toernooi versloeg Dementjeva ook al het nummer zeven van de wereld, Viktoryja Azarenka, en 's werelds nummer twee, Dinara Safina.

In het dubbelspel haalde het als eerste geplaatste duo Cara Black/Liezel Huber het in de finale van het ongeplaatste duo Tathiana Garbin/Nadja Petrova.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Sydney
Sydney 2010